Le Sport Clube Vianense est un club de football portugais basé à Viana do Castelo dans le nord du Portugal.

Bilan saison par saison

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs 
 Paulo Cardoso : 2012 à Maintenant

Joueurs 
 Alberto Gomes : joueur de 1944 à 1947.
 Paulo Cabral : joueur de 1991 à 1993.
 Alcindo Pereira : joueur de 1965 à 1970.
 Tiago : joueur de 1995 à 1996.
 Detinho : joueur en 1998.
 Mário Felgueiras : joueur de 1999 à 2001.
 Pedras : joueur de 2008 à 2009.

Lien externe

Références 

Viana
Club de football fondé en 1898